

Persone 
 Andrea D'Ambrosio – regista e sceneggiatore italiano
 Angelo d'Ambrosio – generale italiano
 Charles D'Ambrosio – scrittore statunitense
 Danilo D'Ambrosio – calciatore italiano
 Domenico Umberto D'Ambrosio – arcivescovo cattolico italiano
 Enzo D'Ambrosio – produttore cinematografico italiano
 Ferdinando D'Ambrosio – politico italiano
 Gelsomino D'Ambrosio –  designer, artista e grafico italiano
 Gerardo D'Ambrosio – politico e magistrato italiano
 Gigio D'Ambrosio – conduttore radiofonico italiano
 Giorgio D'Ambrosio – politico italiano
 Giuseppe D'Ambrosio – politico italiano
 Jérôme d'Ambrosio – pilota belga di origini italiane
 Lorenzo D'Ambrosio – scenografo italiano
 Loris D'Ambrosio – magistrato e funzionario italiano
 Luigi D'Ambrosio Lettieri – politico e farmacista italiano
 Massimiliano D'Ambrosio – cantautore italiano
 Michele D'Ambrosio – politico e docente italiano
 Pietro di Giovanni d'Ambrosio –  pittore italiano
 Pompeo D'Ambrosio – imprenditore italiano
 Vanessa D'Ambrosio – politica sammarinese
 Vito D'Ambrosio – politico e magistrato italiano

Pagine correlate 
Ambrosi
Ambrosio
D'Ambrosi